Гинс — фамилия.

Известные носители:
 Гинс, Георгий Константинович (1887—1971) — российский учёный-юрист, политик, член правительства А. В. Колчака, с 1920 г. в эмиграции. 
 Гинс, Мурат Сабирович (род. 1967) — российский учёный в области растениеводства, физиологии и биохимии растений, член-корреспондент РАН.